Chaetophora kan avse:

 Chaetophora (Byrrhidae) – ett släkte i familjen kulbaggar
 Chaetophora (Hookeriaceae) – ett släkte i bladmossfamiljen Hookeriaceae